Henley se poate referi la:

 Henley, New South Wales, Australia
 Henley, Noua Zeelandă

Anglia:
 Henley, Acton Scott, Shropshire
 Henley, Bitterley, Shropshire
 Henley, Box, Wiltshire
 Henley, Buttermere
 Henley, Dorset
 Henley, Gloucestershire
 Henley, Somerset
 Henley, Suffolk
 Henley, West Sussex
 Henley-in-Arden, Warwickshire
 Henley-on-Thames, Oxfordshire